Rozgrywki grupy II, II ligi w sezonie 2010/11 rozpoczną się Jesienią. Do rywalizacji zgłoszono 10 zespołów. Cztery pierwsze drużyny po rundzie zasadniczej zagrają w finałach play-off, których zwycięzca weźmie udział w zmaganiach z mistrzami pozostałych grup o awans do I ligi.

Drużyny uczestniczące 
Przed rozpoczęciem rozgrywek 2010/2011 PZPS dokonał zmian, zespół Bzura Ozorków został przeniesiony do grupy III, jego miejsce zajął zespół MKS-u Cuprum Lubin z grupy I. Zespół EKS-u Skra Bełchatów został włączony do rozgrywek Młodej PlusLigi a jego miejsce zajął zespół KS AZS Rafako Racibórz z grupy IV. Zespół SMS PZPS II Spała został przeniesiony do grupy IV, jego miejsce zajął zespół Górnik Siemianowice Śląskie z grupy IV. Zespół MKS-u Rosiek Syców wycofał się z rozgrywek, jego miejsce zajął zespół Gwardia Wrocław SSA.

Faza Zasadnicza

Tabela Wyników

Terminarz i wyniki

Tabela Fazy Zasadniczej

Faza Play-off

I Runda

II Runda

Transfery

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

II liga polska w piłce siatkowej mężczyzn 2010/2011